Municipio de Esmond puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Esmond (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.
 Municipio de Esmond (condado de Kingsbury, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Kingsbury.